Grand Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
 Grand Falls (New Brunswick), een gemeente in de provincie New Brunswick
 Grand Falls-Windsor, een gemeente op het eiland Newfoundland
 Grand Falls (plaats in Newfoundland en Labrador), een plaats in die gemeente
 Grand Falls (waterval op Newfoundland), een waterval in die gemeente
 Grand Falls, de voormalige naam van de Churchill Falls, een waterval in de regio Labrador

Verenigde Staten
 Grand Falls (Arizona), een waterval in de staat Arizona
 Grand Falls (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota
 Grand Falls Plaza, een plaats in de staat Missouri